

Comuni

Francia
Sully – Calvados
Sully – Oise
Sully – Saona e Loira
Sully-sur-Loire

Stati Uniti d'America
Sully - città nell'Iowa

Persone 
Massimiliano di Béthune, duca di Sully (1559-1641), Ministro delle Finanze di Enrico IV e maresciallo di Francia
 James Sully, psicologo inglese

Cinema 
 Sully – film del 2016 diretto da Clint Eastwood